POLR3C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 60 612.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, транскрипція, антивірусний захист, поліморфізм. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки